

Cinema 
 Lady Killer – film del 1933 diretto da Roy Del Ruth
Lady Killer – film del 1965 diretto da Danny L. Zialcita
Lady Killer – film del 1968 diretto da B.J. Patel

Letteratura 
 Ucciderò alle otto (Lady Killer) – romanzo di Ed McBain del 1958
 Lady Killer – romanzo di Lisa Scottoline del 2008

Musica 
 Lady Killer – brano dei Racer X del 1987, dall'album Second Heat

Televisione 
 Amore ferito (Lady Killer) – film per la televisione del 1995 diretto da Steven Schachter
 Lady Killer – episodio della prima stagione di Charlie's Angels
 Lady Killer – episodio della quarta stagione di Medium
 Lady Killer – episodio della terza stagione di Riptide

Pagine correlate 
Lady Killers
The Lady Killer